Scorie  – programma televisivo di Rai 2
 Scorie – residui del processo della saldatura o dell'apparato digerente
 Scorie  – residui delle reazioni nucleari